WWW2 e WWW3 são hostnames ou subdomínios, geralmente utilizados para identificar uma série de sítios eletrônicos relacionados dentro de um domínio, tais como www.exemplo.com, www2.exemplo.com e www3.exemplo.com; esta sequência pode ser seguida por números adicionais: WWW4, WWW5, WWW6, e assim por diante. Tradicionalmente, tais sítios são espelhos que têm a função de distribuir melhor o tráfego no navegador.

Em alguns casos, o hostname específico pode estar obscuro, criando a impressão de que o usuário está visitando o subdomínio, mesmo que eles estejam atualmente visitando um sítio espelho.

Propósito 
O propósito dos domínios WWW2 ou de prefixos de domínios com números são para que possam ser executados usando o mesmo domínio, mas balaceando a carga para diferentes servidores no navegador, geralmente usados ​​como 'sites espelho'. Além disso, WWW2 ou prefixos de domínio semelhantes também podem ser usados ​​se o servidor principal estiver em desenvolvimento.

Ver também 

 Balanceamento de carga
 Subdomínio
 W3 (desambiguação)
 World Wide Web

 

 

   

Desambiguação